Serval puede referirse a: 

 Serval, comuna francesa situada en Aisne.
 Leptailurus serval, felino africano.
 Opération Serval, operación militar francesa en Malí.